Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices, contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Les principaux événements concernés sont :
 La Fête du Travail, célébrée le  dans de nombreux pays dont la France ;
 Le bombardement par la Royal Air Force de la gare et du dépôt de munitions de Maintenon, en Eure-et-Loir, dans la nuit du 30 avril au , qui causa la mort de seize civils et de sept Allemands.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Premier-Mai » et « -Mai » 
Ces graphies minoritaires, dans lesquelles le quantième est écrit en lettres, avec ou sans trait d'union et avec ou sans la variante « er », ont été recensées dans les communes suivantes :

Décompte partiel

Sans millésime

En France

Places, rues et autres voies courantes

Odonymes atypiques

Dans les autres pays ou régions francophones

Avec millésime

Graphie « 1er-Mai » 
Cette graphie majoritaire, dans laquelle le quantième est écrit en chiffre, avec ou sans trait d'union et avec ou sans la variante « er », est recensée dans les localités suivantes :

Décompte partiel

Sans millésime

En France

« Rue (du) 1er-Mai »

Autres voies « ... (du) 1(er)-Mai »

Odonymes atypiques

Dans les autres pays ou régions francophones

Avec millésime

Graphies en langue étrangère 
De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol : « 1 de Mayo » ou « Uno de Mayo » ou  « Primero de Mayo ».

En russe : voir .

Références, notes et localisations

Notes 

Néant

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Voir aussi 

01
05,01